La Danseuse est le titre de plusieurs œuvres :
 La Danseuse (舞姫), un film japonais réalisé par Mikio Naruse en 1951
 La Danseuse, un film français réalisé par Stéphanie Di Giusto en 2016